Aristide Baghetti – attore italiano 
 Giancarlo Baghetti – pilota automobilistico e giornalista italiano
 Gino Baghetti – attore e doppiatore italiano